Джейсон «Джей» Пандолфо (; 27 декабря 1974, Уинчестер, Массачусетс) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ 1993 года был выбран во 2 раунде под общим 32 номером командой «Нью-Джерси Девилз».

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли 2000 и 2003 («Нью-Джерси Девилз»)

Статистика 
                                            
                                             --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1989-90  Burlington High School      USHS   23   33   30   63   18  --  --  --  --  --
1990-91  Burlington High School      USHS   20   19   27   46   10  --  --  --  --  --
1991-92  Burlington High School      USHS   20   35   34   69   14  --  --  --  --  --
1992-93  Boston University           NCAA   39   17   23   40   16  --  --  --  --  --
1993-94  Boston University           NCAA   37   17   25   42   27  --  --  --  --  --
1994-95  Boston University           NCAA   20    7   13   20    6  --  --  --  --  --
1995-96  Boston University           NCAA   40   38   29   67    6  --  --  --  --  --
1995-96  Albany River Rats           AHL     5    3    1    4    0   3   0   0   0   0
1996-97  Albany River Rats           AHL    12    3    9   12    0  --  --  --  --  --
1996-97  New Jersey Devils           NHL    46    6    8   14    6   6   0   1   1   0
1997-98  Albany River Rats           AHL    51   18   19   37   24  --  --  --  --  --
1997-98  New Jersey Devils           NHL    23    1    3    4    4   3   0   2   2   0
1998-99  New Jersey Devils           NHL    70   14   13   27   10   7   1   0   1   0
1999-00  New Jersey Devils           NHL    71    7    8   15    4  23   0   5   5   0
2000-01  New Jersey Devils           NHL    63    4   12   16   16  25   1   4   5   4
2001-02  New Jersey Devils           NHL    65    4   10   14   15   6   0   0   0   0
2002-03  New Jersey Devils           NHL    68    6   11   17   23  24   6   6  12   2
2003-04  New Jersey Devils           NHL    82   13   13   26   14   5   0   0   0   0
2004-05  Salzburg EC                 Aust   19    5    7   12    0  --  --  --  --  --
2005-06  New Jersey Devils           NHL    82   10   10   20   16   9   1   4   5   0
2006-07  New Jersey Devils           NHL    82   13   14   27    8  11   1   0   1   4
2007-08  New Jersey Devils           NHL    54   12   12   24   22   5   0   0   0   2
2008-09  New Jersey Devils           NHL    61    5    5   10   10   7   1   0   1   0
2009-10  New Jersey Devils           NHL    52    4    5    9    6  --  --  --  --  --
2010-11  Springfield Falcons         AHL    12    2    4    6    4  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        819   99  124  223  154 131  11  22  33  12

Выпускники Средней школы Берлингтона (Массачусетс)
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 27 декабря
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные левые нападающие